

Astronomia 
 M85 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 Zastava M85 – fucile d'assalto